Керекедьхаза () — город в медье Бач-Кишкун в Венгрии. Город занимает площадь 81,28 км2, на которой проживает 6165 жителей.

Население

Города-побратимы

Примечания

Города Венгрии